Бедиа Муваххит (имя при рождении Эмине Бедиа Шекип) (16 января 1897 — 20 января 1994) — турецкая актриса. Считается одной из первых актрис-мусульманок. Государственный артист Турции (1987).

Биография 
Родилась 16 января 1897 года в семье прокурора Шекип-бея и его жены Рефики-ханым в стамбульском районе Кадыкёй. Начальное образование получила в школе Святого Антуана на острове Бююкада. После окончания школы поступила во французский лицей Нотр-Дам-де-Сион в Стамбуле. Помимо турецкого и французского, Бедиа знала также греческий язык.

В 1914 году была принята на работу в государственную телефонную компанию телефонисткой. С 1921 года преподавала французский язык в школе для девочек Эренкёй. Примерно в это же время она встретила актёра Ахмета Рефет Муваххита. Они познакомились, когда Бедиа брала у него автограф. В 1923 году они поженились. В 1922 году у Бедии и Ахмета родился сын Шуайип Сина Арбел (1922—1991). В 1923 году Бедиа уволилась из Эренкёй и начала карьеру актрисы. В 1927 году умер её муж.

В 1933 году Бедиа вышла замуж за  (1906—1974, также был известен как Ферди Статцер). Второй брак Бедии продлился 18 лет, в 1951 году супруги развелись. После развода Бедиа взяла фамилию первого мужа.

Бедиа Муваххит умерла 20 января 1994 года в госпитале при Стамбульском университете. Похоронена на кладбище Ашиян.

Карьера 
Впервые снялась в кино в 1917 году в фильме «Pençe».

В 1923 году, вскоре после брака Бедии с Ахметом Муваххитом, их общий друг режиссёр Мухсин Эртугрул пригласил Бедию сняться в своём фильме «Огненная рубашка», который был снят на основе одноимённого произведения Халиде Адывар. Также Бедиа играла в театре. В общей сложности её актёрская карьера продолжалась более пятидесяти лет. В 1975 году Бедиа завершила свою актёрскую карьеру.

Фильмография

Примечания 

Актрисы театра Турции
Похороненные на кладбище Ашиян
Первые женщины в профессии